Чемпионат Литовской ССР по футболу 1950 года ().

Групповой этап

Группа I

Группа II

Финальный этап

За 1 — 8 места

За 9 — 16 места

Литература 
 Vytautas Saulis ir Gediminas Kalinauskas. „Lietuvos futbolas, 1922-1997 m.: istorinė apybraiža“ // Vilnius, „Diemedis“, 1997. 44 p.

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1950 году‎
1950-е годы в Литве
Чемпионат Литвы по футболу